Ozuna puede referirse a:

 Juan Carlos Ozuna Rosado: Cantante de trap y reguetón puertorriqueño.
 Erick Ozuna López: Erick Ozuna, futbolista dominicano
 Marcell Ozuna:  jugador dominicano de béisbol.
 Pablo Ozuna: jugador dominicano de béisbol
 Sunny Ozuna: vocalista de Sunny & The Sunglows.
 Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna: Conocido como Zorrilla Ozuna, político dominicano.